Der Kanton Le Cateau-Cambrésis ist der mit der Kantonsreform 2015 gebildete 10. Kanton des Départements Nord und gehört zum Arrondissement Cambrai.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 56 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Lecateaucambresis